

Geografia

Niemcy 
 Wiesenthal – dzielnica Oberwiesenthal
 Wiesenthal – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:

 Bystrzyca
 Chlebice
 Ostrowąsy
 Skoraczewo
 Święcianowo
 Wadochowice
 Przesieki

Osoby 
 Grete Wiesenthal – austriacka tancerka baletowa
 Helmut Wiesenthal – niemiecki socjolog
 Szymon Wiesenthal – niemiecki architekt

Zobacz też 
 Wiesental
 Wiesenttal
 Wiesthal